The Vanishing Race  (o The Vanishing Tribe) – cortometraggio del 1912 diretto da Allan Dwan
The Vanishing Tribe – cortometraggio del 1914 diretto da Frank Montgomery
The Vanishing Tribe – documentario del 1959 diretto da Fali Bilimoria e Paul Zils